Pienikari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pienikari (klippor), Kymmenedalen, 
 Pienikari (ö), Satakunta, Raumo, 

Robotskapade Finlandförgreningar